En Pologne, Kraszków peut faire référence à :

 Kraszków, un village de la voïvodie de Łódź,
 Kraszków, un village de la voïvodie de Sainte-Croix.